Biencourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Biencourt-sur-Orge, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Biencourt, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Biencourt (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar